Adolf Törngren kan syfta på:

 Adolf Törngren (läkare) (1860-1943)
 Adolf Törngren (industriman) (1824-1895)